Spaniel kontynentalny, spaniel kontynentalny miniaturowy (Epagneul nain continental, ENC) – jedna z ras psów uznawanych przez Międzynarodową Federację Kynologiczną (FCI), zaliczanych do grupy IX (Psy ozdobne i do towarzystwa), sekcja 4 (Ozdobne spaniele kontynentalne). Według klasyfikacji przyjętej przez tę organizację w obrębie tej rasy wyróżniane są dwie odmiany - różniące się ułożeniem uszu. Przez wielu kynologów i organizacji kynologicznych uważane za odrębne rasy. Są to: 
 phalene – odmiana z wiszącymi uszami,
 papillon – odmiana ze stojącymi uszami (odmiana ostroucha).

Za kraje pochodzenia przyjmowane są Francja i Belgia. Wzorzec rasy został opublikowany przez FCI 17 września 1990 roku. Psy tej rasy nie podlegają próbom pracy.

Przypisy

Bibliografia 
 

 
 Wzorzec FCI nr 77 FCI-St. N° 77 (pdf)

Rasy psów
Spaniele